Finala Cupei UEFA 1974 a fost meciul final și decisiv din cadrul Cupei UEFA 1973-1974, jucat între Tottenham Hotspur F.C. și Feyenoord.

Detalii

Prima manșă

Manșa a doua

Vezi și
Cupa UEFA 1973-1974

Referințe
 RSSSF

UEFA Cup Final